est un genre éteint de grands ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Jurassique supérieur de l'Ouest américain.

Il provient de la formation géologique de Morrison dans le Colorado, datée du début du Kimméridgien au Tithonien inférieur.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 1996 par Jerald D. Harris et Kenneth Carpenter.

Étymologie 
Le nom de genre Kepodactylus est composé des mots grecs kepos, « jardin », en référence au nom du site (Garden Park), et dactylus, « doigt », qui rappelle le doigt qui porte l'aile des ptérosaures. Le nom d'espèce insperatus est le mot latin pour « inespéré » car les fouilleurs espéraient trouver des os de stégosaures et non de ptérosaures.

Découverte 
Ses restes fossiles très partiels ont été découverts sur le site de Garden Park dans le sud du Colorado, connu pour ses dinosaures du Jurassique et le rôle qu'ils ont joué dans la tristement célèbre guerre des os de la fin du . C'est en extrayant un squelette de Stegosuarus stenops en 1992 que les paléontologues ont découvert de plus petits os isolés d'autres animaux, dont ceux d'un ptérosaure.

L'holotype, référencé DMNH 21684, est constitué d'une vertèbre cervicale, d'un humérus, de plusieurs os des doigts et d'un métatarse.

Description 
Il s'agit d'un grand ptérosaure dont l'envergure est estimée à . Lors de son examen initial, il apparaissait très similaire à Mesadactylus, considéré aujourd'hui comme un genre érigé à partir d'os appartenant à différentes formes de ptérosaures, soit de ptérodactyloïdes, soit dAnurognathidae. Les inventeurs du genre le placent finalement parmi les ptérodactyloïdes. Il est caractérisé par ses nombreuses perforations (foramens) qui pneumatisent la vertèbre cervicale et l'humérus retrouvés.

Classification 
En 2006, une revue des faunes de ptérosaures de la formation de Morrison considère le genre comme valide.

La même année, David Unwin le considère comme un Dsungaripteroidea basal.

En 2014, B. Andres et ses collègues réalisent une étude phylogénétique qui place Kepodactylus parmi les Ctenochasmatoidea au sein des cténochasmatidés et de la sous-famille des gnathosaurinés, comme le montre leur cladogramme ci-dessous. Cette hypothèse est consolidée par une vaste analyse phylogénétique conduite en 2018 par N. R. Longrich, D. M. Martill et B. Andres :

Voir aussi 
 Ctenochasmatidae
 Formation de Morrison

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1996
Paléontologie aux États-Unis